Itamarandiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itamarandiba (ort), Minas Gerais, 
 Itamarandiba (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar